Арджун Гупта (; род. , Тампа) — американский актёр индийского происхождения.

Биография 
Арджун Гупта родился в 1987 году в Тампе, штат Флорида, США, в семье выходцев из Индии. После переезда в Нью-Йорк, Арджун окончил школу искусств Тиш.

Дебютировал в кино в 2008 году. С 2009 по 2012 год снимался в сериале «Сестра Джеки». С 2014 по 2015 год играл в сериале «Как избежать наказания за убийство». С 2015 по 2020 год снимался в сериале «Волшебники».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета